The Ultimate Collection је компилацијски албум сплитског певача Дина Дворника. Албум садржи песме од деби албума до албума Пандорина кутија. Изашао је 2009. године у издању Кроцаија рекордс-а.

Списак песама

ЦД 1

ЦД 2

Референца 

Албуми Дина Дворника
Албуми 2009.